By the Light of the Northern Star è il quinto album della Band viking metal faroese Týr, pubblicato dall'etichetta discografica Napalm Records il 29 maggio 2009.

Tracce

Collegamenti esterni